José Décio Filho (Posse, 8 de janeiro de 1918 — Goiás, 4 de julho de 1976) é poeta e jornalista brasileiro.

Biografia 

Fez o primário em sua cidade natal e em Formosa (GO), e, o secundário, no Lyceu de Goiás.

Residiu no Rio de Janeiro, onde trabalhou no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na década de 40, atua nos jornais O popular, Folha de Goiaz e Tribuna de Goiás, e colabora na revista Oeste, que contribuiu com a formação modernista em Goiás.

Em 1960, foi indicado para o Departamento Estadual de Cultura da Secretaria de Educação e Cultura de Goiás.

Foi diretor do Departamento Estadual de Cultura, e presidente da União Brasileira de Escritores de Goiás (UBE).

Obra publicada 

Poemas e elegias, prêmio Bolsa de Publicações Hugo de Carvalho Ramos, 1953.

Brasil, Assis. A poesia goiana no Século XX. Rio de Janeiro: Editora Imago, 1997.

Jornalistas de Goiás
Poetas de Goiás
Naturais de Posse (Goiás)